Pishin kan syfta på följande platser:

Iran 

 Pīshīn, ort, Sistan och Baluchistan,

Pakistan 

 Pishin, Pakistan, Baluchistan, 

Robotskapade Iranförgreningar